Kabinett Brisson steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik unter Henri Brisson:
 Kabinett Brisson I (1885 bis 1886)
 Kabinett Brisson II  (1898)